Przeszukiwanie w głąb ()
 Sieciowy system plików ()